Tachibana steht für:

 Tachibana (Fukuoka), Gemeinde in der Präfektur Fukuoka, Japan
 Tachibana (Kuge) (), altjapanisches Adelsgeschlecht
 Tachibana (Buke) (), mittelalterliche Samurai-Familie
 Tachibana-gun (Kanagawa), Landkreis der Provinz Musashi, Präfektur Kanagawa, Japan
 Tachibana-mura (Kanagawa), Gemeinde im Landkreis Tachibana-gun
 Citrus tachibana, Orangenart

Tachibana ist der Familienname folgender Personen:

 Tachibana Akemi (1812–1868), japanischer Dichter
 Akito Tachibana (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Ayumu Tachibana (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Hideki Tachibana (* um 1975), japanischer Saxophonist
 Kōtarō Tachibana (1934–2012), japanischer Politiker
 Tachibana Kōzaburō (1893–1974), japanischer Utopist
 Michiko Tachibana (* ~1935), japanische Badmintonspielerin
 Miya Tachibana (* 1974), japanische Synchronschwimmerin
 Tachibana Moribe (1781–1848), japanischer Denker und Poet
 Tachibana Shiraki (1881–1945), japanischer Sinologe
 Tachibana Shūta (1865–1904), japanischer Offizier

 Unokichi Tachibana (* 1950), japanischer Kalligraf
 Yasuhiko Tachibana (* 1955), japanischer Bassist
 Tachibana Zuichō (1890–1968), japanischer Asienforscher